

Patronyme

 Blagoje Marjanović (1907-1984), footballeur yougoslave ;
 Boban Marjanović (1988-), basketteur serbe né yougoslave ;
 Daria Marjanović (1959-), journaliste, présentatrice de télévision et traductrice croate née yougoslave ;
 Mare Marjanović (1904-1983), footballeur yougoslave ;
 Milosav Marjanović (1931-), mathématicien serbe né yougoslave ;
 Mirko Marjanović (1937-2006), homme politique, premier ministre de Serbie de 1994 à 2000 ;
 Mirko Marjanović (1926-), ancien joueur puis entraîneur de basket-ball serbe né yougoslave ;
 Nemanja Marjanovic (1984-), joueur de handball serbe né yougoslave ;
 Petar Marjanović (1992-), journaliste suisse ;
 Slavoljub Marjanović (1955-), joueur d'échecs serbe né yougoslave ;
 Zana Marjanović (1983-), actrice bosnienne née yougoslave.

Patronyme slave